Multi-Service Access Node (MSAN) — точка мультисервисного доступа. Устройство, устанавливаемое, как правило, на территории АТС, которое соединяет телефонные линии потребителей с сервисной сетью, предоставляя услуги телефонии, ISDN и доступа в Интернет посредством DSL.

Преимущество для провайдера, использующего для развертывания MSAN, в отличие от традиционных DSLAM, в том, что отпадает необходимость использовать разнородное оборудование для доступа абонентов к традиционным сервисам и Интернету. Интеграция всех сервисов в одно устройство и дальнейшая транспортировка через IP-сеть или ATM позволяет оператору значительно сэкономить инвестиции в проект и предоставлять абонентам новые сервисы.

Традиционно, комплектация MSAN состоит из группы плинтов, ИБП, традиционных телефонных портов, DSL-модулей, оптических модулей.

Производители MSAN 
 D-Link
 Nateks
 RAD Data Communications
 ZTE
 Zyxel
 Huawei
 FiberHome Technologies
 IskraTEL
 Albis Technologies
 Уфимский завод «Промсвязь» ГК «Башинформсвязь»
 ЗАО «НПК РоТеК»
АЛСиТEK

Примечания 

Телекоммуникационное оборудование